Толчанов — фамилия.

 Толчанов, Иосиф Моисеевич (настоящая фамилия Толчан; 1891—1981) — советский актёр, сын М. М. Толчанова.
 Толчанов, Михаил Минаевич (настоящее имя Моисей Бениаминович Толчан; 1864—?) — русский оперный певец (тенор), солист Большого театра.